Narvik kan syfta på:

 Narvik – en tätort i Norge
 Narviks kommun – kommun i Norge
 Narviks kyrka – kyrkobyggnad i Norge
 Narviks flygplats, Framnes – en flygplats i Narviks kommun
 Harstad-Narviks flygplats, Evenes – en flygplats i Evenes kommun
 Narviks järnvägsstation – en järnvägsstation i Narvik
 Narvik IK – en ishockeyklubb från Narvik
 S/S Narvik – ett svenskt lastfartyg
 Narvikskölden – en tysk militär utmärkelse